Вооружение:
 Вооружение — комплекс технических средств или технологических процессов, предназначенных для поражения живой силы, вооружения и военной техники (ВВТ) и объектов инфраструктуры противника.
 Вооружение — как процесс оснащения формирований вооружённых сил вооружением и военной техникой.

См. также 
 Защитное вооружение — совокупность средств защиты воина в бою.
 Парусное вооружение — совокупность парусов и других элементов оснастки парусного судна.